Axel Seeberg ist der Name folgender Personen:

* Axel Seeberg (Journalist) (1904–1986), deutscher Journalist; Sohn von Alfred Seeberg
 Axel Seeberg (Archäologe) (1931–2011), norwegischer klassischer Archäologe